Karwik ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Karwik (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 ebenfalls Karwik, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Jezioro Karwik, See im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren